U-Boot-Klasse E steht für:

 U-Boot-Klasse E (Royal Navy), Klasse von 58 U-Booten der Royal Navy, Stapellauf zwischen 1912 und 1916
 U-Boot-Klasse E (United States Navy), Klasse von zwei U-Booten der United States Navy, Stapellauf jeweils 1911